

Кра́сненькая ре́чка — муниципальный округ № 30 в составе Кировского района Санкт-Петербурга.

География 

Округ «Красненькая речка» на карте Кировского района

История 
Округ назван в честь реки Красненькой, которая протекает через юго-западные районы Санкт-Петербурга. Это название известно с 1773 года в форме «Красная речка» — в то время на её левом берегу находился трактир «Красный кабачок».

Население

Местные газеты 
Существует своя газета «Красненькая Речка».

Ссылки 
 Муниципальный округ «Красненькая речка»
 Кировский район Санкт-Петербурга — МО муниципальный округ «Красненькая речка»
 В избиркоме округа Милонова проходят обыски

Примечания 

Муниципальные образования Санкт-Петербурга